Gausmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ludwig Gausmann (1928–2017), deutscher Musikwissenschaftler und Journalist
 Leonie Rysanek-Gausmann (1926–1998), österreichische Opernsängerin
 Manfred Gausmann (* 1939), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Peter Gausmann (* 1960), Experte für Patientensicherheit und klinisches Risikomanagement

Siehe auch:
 Gausman